Jana Janěková ist der Name folgender Personen:

 Jana Janěková (Schauspielerin, 1955) (* 1955), tschechische Schauspielerin, Regisseurin und Fotografin 
 Jana Janěková (Schauspielerin, 1978) (* 1978), tschechische Schauspielerin